

Півні́чна (приміські Північні платформи станції Київ-Пасажирський) — зупинний пункт Київського залізничного вузла Південно-Західної залізниці

Північна — річка в Удмуртії, права притока Паркачихи
 Північна — річка у Республіці Комі, права притока Південної Розсохи
 Північна — річка у Красноярському краї, права притока Нижньої Тунгуски
 Північна — річка у Чукотському автономному окрузі, ліва притока Малого Анюю